Fernando de Habsburgo o Fernando de Austria, puede referirse a:

 Fernando I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
Fernando de Austria, infante de España, hijo de Carlos I;
 Fernando II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Fernando III de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;
 Fernando IV de Habsburgo, rey de Hungría;
 Fernando de Austria (cardenal-infante);
 Fernando de Austria, hijo de Carlos I, muerto en la Infancia;
 Fernando de Austria (príncipe de Asturias), hijo de Felipe II, muerto en la infancia;
 Fernando I de Austria, emperador de Austria;
 Fernando de Habsburgo-Este, archiduque de Austria y duque de Modena.
Fernando Zvonimir de Habsburgo-Lorena, príncipe imperial de Austria y piloto de automovilismo.

Referencias